Onderdistrict in Indonesië
 Blangkejeren, een onderdistrict in het regentschap Gayo Lues van de provincie Atjeh
Plaats in Indonesië
 Kota Blangkejeren, een plaats in het onderdistrict Blangkejeren, regentschap Gayo Lues, Atjeh